Juana de Borgoña fue un nombre común para las damas de la nobleza francesa provenientes del Ducado de Borgoña o del Condado Palatino de Borgoña, también llamado Franco Condado entre estas importantes mujeres contamos: 

Juana II, condesa de Borgoña (1293-1330), condesa Palatina de Borgoña y luego del Artois, y por su marido, Felipe el Largo, condesa de Poitiers y reina de Francia.  
Juana III, condesa de Borgoña (1308-1349), condesa Palatina de Borgoña y del Artois, por su marido, Eudes IV, duquesa de Borgoña, hija de la anterior.
Juana de Borgoña, condesa de Valois (1293-1348), hija del duque de Borgoña, Roberto II, por su marido Felipe de Valois, condesa de Maine, de Anjou y de Valois, después reina de Francia.